The Circle steht für:
 The Circle (Theaterstück), Theaterstück von William Somerset Maugham (1921)
 The Circle, Originaltitel von Der Circle, Roman von Dave Eggers (2013)
 The Circle (Oper), Oper von Ludger Vollmer (2019) nach dem gleichnamigen Roman
 The Circle (Portsmouth), Virginia, im National Register of Historic Places gelistetes Objekt, ID-Nr. 06000120
 The Circle, Überbauung am Flughafen Zürich, siehe Flughafen Zürich#«The Circle»
 The Circle USA, US-amerikanische Realitysendung

Filme:
 The Circle, Originaltitel von Der Kreis (2002), US-amerikanischer Film von Sidney J. Furie 
 The Circle (2005), US-amerikanischer Film von Yuri Zeltser 
 The Circle, Originaltitel von Der Kreis (2014), Schweizer Film von Stefan Haupt
 The Circle (2017), US-amerikanischer Film von James Ponsoldt

Musikalben:
 The Circle (Album), Album von Bon Jovi (2009)
 The Circle (Doxas-Brothers-Album), Jazzalbum der Doxas Brothers (2020)